Simonskirchen sind Kirchen, die nach dem Apostel Simon Zelotes benannt sind. Sie heißen auch St. Simon.
Nach Simon und seinem Bruder Judas Thaddäus zugleich sind Simon-und-Judas-Kirchen benannt.

Liste von Simonskirchen 
 St. Simon (Wörmlitz)
 Achali Atoni
 St. Martin und Simon (Kleinkochberg)

Weblinks

Siehe auch 
 Simeonskirche
 Simon-Petrus-Kirche
 Kirche Hl. ehrwürdiger Simon der Mönch (Darosava)
 Saint-Simon, San Simon

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)